1999 Голяма награда на Великобритания е 50-о за Голямата награда на Великобритания и девети кръг от сезон 1999 във Формула 1, провежда се на 11 юли 1999 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Състезанието е 60 обиколки на пистата е спечелено от пилота на „Макларън“ Дейвид Култард, който стартира от трета позиция. Еди Ървайн от отбора на „Ферари“ завършва на второ място, а на трето място е пилота на „Уилямс“ Ралф Шумахер.

При първия старт Жак Вилньов и Алесандро Занарди се сблъскват още в началото, което предизвиква нов старт на състезанието.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 

Голяма награда на Великобритания